Martin Hála může označovat:

 Martin Hála (fotbalista) (* 1992) – český fotbalista
 Martin Hála (sinolog) – český sinolog, zakladatel projektu Sinopsis, informujícího o současné Číně